2012 NASCAR Sprint Cup Series — 64 сезон NASCAR Sprint Cup Series. Сезон начался в Дайтоне, 18 февраля с внезачетной гонки. А первая зачетная гонка прошла 27 февраля так же в Дайтоне. Финал сезона прошёл в Майами, 18 ноября. Всего в сезоне было 36 гонок. Чемпионом стал Брэд Кезеловски, вторым стал Клинт Боуер, третьим — Джимми Джонсон

Команды и пилоты

Команды

Календарь сезона

Результаты и таблица

Гонки 

NASCAR Sprint Cup Series